Марк Порций Катон Салониан Млади () е римски политик.

Биография 
Син е на Марк Порций Катон Салониан и брат на Луций Порций Катон.

Той се жени за дъщеря на конник (ordo equester), но се развежда. През 98 пр.н.е. се жени за Ливия Друза, разведената жена на Квинт Сервилий Цепион и сестра на народния трибун Марк Ливий Друз Млади. С нея той има един син, Катон Млади (Cato Uticensis), и една дъщеря Порция (преди 95 пр.н.е. – 46 пр.н.е./45 пр.н.е.), която става съпруга на Луций Домиций Ахенобарб.

Катон Салониан умира, когато е претор.

Източници 

 Плутарх, Cato der Ältere 27.

Древноримски политици
Порции